1980 Голяма награда на Франция е 30-о състезание за Голямата награда на Франция и седми кръг от сезон 1980 във Формула 1, провежда се на 29 юни 1980 година на пистата Пол Рикар, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Франция